Рашовице могу бити:

 Рашовице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рашовице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република